meniscus (anatomie), een schijfje kraakbeenachtig materiaal in de knie
meniscus (fysica), de holle of bolle vloeistofspiegel in een buis of capillair
meniscuslens, een lens met een holle en een bolle kant
Meniscus (bacterie), een bacteriegeslacht